

Wydarzenia 

 Osadnicy z Jonii założyli kolonię Kyme koło Neapolu (pierwsza kolonia grecka w Italii)